Казахстанско-киргизская граница — современная государственная граница между Казахстаном и Киргизией. Протяжённость границы составляет 1212 км и начинается от пограничного стыка с Узбекистаном до пограничного стыка с Китаем. Бишкек, столица Киргизии, расположена всего в 16 км к югу от этой границы, а город Алма-Ата — в 29 км к северу.

Описание 
Граница начинается на западе в пограничном стыке с Узбекистаном на Угамском хребте, а затем проходит в северо-восточном направлении около Тараза и вдоль Киргизского хребта. Затем граница описывает дугу вокруг Кара-Балты, дальше следует по реке Чу мимо Бишкека и Токмока. Дальше граница проходит на восток через хребет Кюнгёй-Ала-Тоо к северу от озера Иссык-Куль и к пограничному стыку с Китаем.

Поселения у границы

Казахстан 

 Тараз 
 Кордай

Киргизия 

 Кёк-Сай 
 Аманбаево 
 Шекер 
 Покровка 
 Кызыл-Адыр 
 Кёпюё-Базар 
 Чалдовар 
 Каинды 
 Камышановка 
 Бирдик 
 Ивановка 
 Токмак 
 Кара-Булак 
 Тюп

Исторические карты 
Исторические англоязычные карты границы Казахской ССР и Киргизской ССР середины и конца XX века:

Пограничные регионы 
 Регионы Казахстана, граничащие с Киргизией:
  Алматинская область
 

 Регионы Киргизии, граничащий с Казахстаном:
 
  Таласская область

См. также 
Казахстанско-киргизские отношения

Примечания 

Границы Казахстана
Страницы с непроверенными переводами
Границы Киргизии